Doors Open Toronto, soit les « Portes ouvertes de Toronto », est une journée portes ouvertes annuelle organisée par la ville de Toronto, au Canada, durant lequel environ 175 édifices et lieux historiques sont ouverts gratuitement au public.

Liens externes

  Site officiel
  Doors Open sur le Toronto Star

Culture à Toronto
Événement à Toronto
Fête de mai